Председатель Верховного суда Российской Федерации — должностное лицо  судебной ветви России, назначаемое Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации сроком на шесть лет.

Полномочия Председателя Верховного суда определены в ст. 12 закона «О Верховном Суде Российской Федерации».

Председатели Верховного суда РСФСР 
 Стучка, Пётр Иванович (январь 1923 г. — январь 1932 г.)
 Булат, Иван Лазаревич (январь 1932 г. — октябрь 1937 г.)
 Дмитриев, Яков Петрович (октябрь — ноябрь 1937 г.)
 Солодилов, Андрей Петрович (ноябрь 1937 г. — октябрь 1938 г.)
 Рожнов, Игнатий Афанасьевич ( октябрь 1938 г. — февраль 1939 г.)
 Рубичев, Анатолий Тимофеевич (февраль 1939 г. — май 1945 г.) — первый раз.
 Нестеров, Александр Михайлович (май 1945 г. — август 1949 г.)
 Битюков, Степан Павлович (август 1949 г. — март 1957 г.)
 Рубичев, Анатолий Тимофеевич (9 март 1957 г. — июль 1962 г.) – второй раз
 Смирнов, Лев Николаевич (июль 1962 г. — 1972 г.)
 Орлов, Александр Кириллович (сентябрь 1972 г. — декабрь 1984 г.)
 Мальшаков, Николай Петрович (декабрь 1984 г. — июнь 1987 г.)
 Смоленцев, Евгений Алексеевич (июль 1987 г. — июнь 1989 г.)
 Лебедев, Вячеслав Михайлович (с июля 1989 г. — декабрь 1991 г.)

Председатели Верховного суда РФ

См. также 
 Верховный Суд СССР

Примечания

Ссылки 
 Верховные судьи РСФСР

 
Верховный суд Российской Федерации
Списки юристов
Списки персоналий России
Право РСФСР